Personen
 Euphemia van Pommeren - koningin-gemalin van Denemarken
 Euphemia van Kiev - koningin van Hongarije
 Euphemia de Ross - koningin-gemalin van Schotland
 Euphemia (vrouw van Justinus I) - keizerin-gemalin van Byzantium
 Euphemia van Rügen - koningin-gemalin van Noorwegen
 Phemia Molkenboer - Nederlands keramist, meubelontwerper en tekenleraar
 Euphemia Cowan Barnett - Schots botanicus
 Euphemia (heilige) - heilige en martelaar

Anders
 Golf van Saint Euphemia - onderdeel van de Tyrreense Zee
 USS Euphemia (SP-539) - Amerikaans patrouilleboot